The Coming — дебютный студийный альбом американского рэпера Busta Rhymes, вышедший в 1996 году на лейбле Elektra Records. В альбоме приняли участия товарищи Busta Rhymes по группе Leaders of the New School: Milo in de Dance, Charlie Brown и Dinco D.

Альбом коммерчески удался в продажах, и достиг отметки #6 в чарте Billboard 200, и #1 в чарте Top R&B/Hip-Hop Albums. Вскоре, альбом достиг статуса платины, и получил оценки 4,5 из 5, по мнению редакции Allmusic.

Список композиций 
 «The Coming» (Intro)
 «Do My Thing»
 «Everything Remains Raw»
 «Abandon Ship» (при участии: Rampage)
 «Woo-Hah!! Got You All in Check»
 «It's a Party» (при участии: Zhané)
 «Hot Fudge»
 «Ill Vibe» (при участии: Q-Tip)
 «Flipmode Squad Meets Def Squad» (при участии: Jamal, Keith Murray, Lord Have Mercy, Rampage, Redman)
 «Still Shining»
 «Keep It Movin'» (при участии: Leaders of the New School)
 «The Finish Line»
 «The End of the World» (Outro)

Семплы 

 «The Coming (Intro)»
 «Goin' Down» — Ol' Dirty Bastard
 «Everything Remains Raw»
 «Bess You Is My Woman Now» — Miles Davis
 «Abandon Ship»
 «Tell Me How Do You Feel» — Lee Michaels
 «Woo Hah!! Got You All in Check»
 «Space» — Galt MacDermot
 «8th Wonder» — Sugarhill Gang

 «Ill Vibe»
 «Dizzy» — Hugo Montenegro
 «Still Shining»
 «Scenario (remix)» — A Tribe Called Quest
 «Keep It Movin'»
 «Ecstasy» — Ohio Players

Примечания 

Дебютные альбомы 1996 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Elektra Records
Альбомы, спродюсированные J Dilla
Альбомы Басты Раймса
Альбомы Conglomerate